Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2021—2022 — 80-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю.

Клуби

Перший етап

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіонський раунд

Результати

Лідери чемпіонату

Втішний раунд

Результати

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 

2022
Ізраїль
Ізраїль
2021 в ізраїльському спорті
2022 в ізраїльському спорті